Cluj-Napoca — cidade da Romênia, conhecida como Cluj até 1974
Cluj (distrito) — subdivisão administrativa de primeiro nível (judeţ) da Romênia
Fotbal Club CFR 1907 Cluj — clube de futebol da Romênia

Desambiguações de topônimos